Kanal 5, in italiano "Canale 5", è il nome di diverse reti televisive.

 Kanal 5, canale televisivo croato
 Kanal 5, canale televisivo danese
 Kanal 5, canale televisivo macedone
 Kanal 5, canale televisivo svedese
 Kanal 5, canale televisivo ucraino